Um Bikonta é uma célula eucariota com dois flagelos. Outra característica partilhada pelos Bikonta é a fusão de dois genes: os genes para a timidilato sintase (TS) e dihidrofolato reductase (DHFR) codificam uma só proteína com duas funções (Cavalier-Smith, 2006). Estes genes são traduzidos em separado nos Unikonta.

Algumas investigações sugerem que um Unikonta (uma célula eucariota com um só flagelo) foi o antepassado dos Opisthokonta e Amoebozoa, enquanto que um Bikonta foi antepassado dos Archaeplastida, Excavata, Rhizaria e Chromalveolata (que inclui os Chromista e Alveolata).

A seguinte árvore filogenética mostra as relações entre os principais grupos de Eukaryota segundo as propostas mais recentes de Cavalier-Smith:

Ver também 
 Thomas Cavalier-Smith
 Unikonta

Referências gerais 
 
 

Eucariontes
Protistas
Clados sem classificação Eukaryota